Устка:

 Устка — город в Польше, входит в Поморское воеводство, Слупский повят.
 Устка — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Слупский повят, Поморское воеводство.